American Recordings bezeichnet

 American Recordings (Label), ein amerikanisches Musiklabel, 
 American Recordings (Album), das auf dem gleichnamigen Label erschienene Musikalbum von Johnny Cash,
 American Recordings (Albenreihe), die auf das gleichnamige Album folgende Albenreihe von Johnny Cash,
 American Recordings (Projekt), ein Ende der 1950er Jahre ins Leben gerufenes Projekt der Music Library Association zur Katalogisierung amerikanischer Musikaufnahmen.